Карлукское муниципальное образование — сельские поселения в России:

 Карлукское муниципальное образование — в Иркутском районе Иркутской области.
 Карлукское муниципальное образование — в Качугском районе Иркутской области.